Беломо́рская может означать:

 «Беломорская» — станция Московского метрополитена.
 Беломорская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

См. также 
 Беломорск (значения)
 Беломорье